Соціальна мережа — соціальна структура утворена індивідами або організаціями.
 Соціальна мережа (фільм) — американський кінофільм 2010 року.
 Послуга соціальних мереж — інтерактивний багатокористувацький вебсайт, контент якого наповнюється самими учасниками мережі. Сайт являє собою автоматизоване соціальне середовище, що дозволяє спілкуватися групі користувачів, об'єднаних спільним інтересом. До них належать і тематичні форуми, особливо галузеві, які активно розвиваються останнім часом.